Edward Tudor (syn Henryka VII)
 Edward VI Tudor